Api puede referirse a:
 Api, la bebida de origen boliviano.
 Api, una batería de pruebas bioquímicas.
 El epígrafe API (2008), cortometraje realizado en España.
 Gravedad API, medida de densidad relativa del petróleo en comparación con el agua. 

Las siglas API pueden referirse a:

 Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
 American Petroleum Institute.
 Analytical Profile Index, Índice Analítico de Perfil, en medicina.
 API (Anonima Italiana Petroli), una empresa petrolera de origen italiano.
 Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones.
 Asociación Psicoanalítica Internacional.
 Autómata Programable Industrial.
 Academic Performance Index, Índice del Rendimiento Académico de California
 Acción Popular Independiente, Partido político chileno (1968-1973).

Acrónimos
Acrónimos de informática